Smlouvy z Tartu představují mírové smlouvy mezi Ruskou sovětskou federativní socialistickou republikou a relativně krátce nezávislými státy Estonskem a Finskem, které do Velké říjnové revoluce byly součástí Ruské říše. Smlouvy byly sjednány a podepsány v estonském Tartu v roce 1920 po skončení občanské války ve Finsku a po skončení války a uzavření příměří mezi Ruskem a Estonskem. Tyto smlouvy řešily mezi signatáři nejasnosti týkající se státních hranic, stejně jako ukončení válečného stavu a další spory.

Rusko-estonskou smlouvou z 2. února 1920 sovětské Rusko přistoupilo na nezávislost Estonska.

Rusko-finskou smlouvou ze 14. října 1920 byl uzavřen mír a uznány vzájemné hranice. 

Smlouvy z Tartu
 Sovětsko-estonská smlouva z Tartu
 Smlouva z Tartu (rusko-finská)

Literatura